Таганская — название станций Московского метрополитена на линиях:

 Кольцевой
 Таганско-Краснопресненской

См. также 
 Таганка